Anna Medwecka-Kornaś – polska botaniczka, profesor
 Jan Kornaś – polski botanik, profesor
 Jerzy Kornaś – polski politolog, profesor
Tadeusz Kornaś – polski literaturoznawca, teatrolog